Herbemont steht für:

 Herbemont (Rebsorte), eine Rebsorte

Herbemont ist der Familienname folgender Personen:

 Guilly d’Herbemont, französische Erfinderin des Blindenstocks